Alyssum alpestre subsp. serpyllifolium  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum alpestre subsp. serpyllifolium descrita por (Desf.) Rouy & Foucaud] es el Alyssum serpyllifolium de  (Desf.) 
Alyssum alpestre subsp. serpyllifolium descrita por (M.Bieb.) Maire es el Alyssum tortuosum de Waldst. & Kit. ex Willd.

Referencias